
Ниже представлен список всех призёров зимних Олимпийских игр 1992 года, проходивших с 8 по 23 февраля 1992 года в городе Альбервиль, Франция. Всего в соревнованиях приняли участие 1800 спортсменов — 1312 мужчин и 488 женщин, представлявшие 64 страны (национальных олимпийских комитета). Было разыграно 57 комплектов наград в 12 дисциплинах 7 олимпийских видов спорта. В лыжном двоеборье, прыжках с трамплина, бобслее и хоккее разыгрывали медали исключительно мужчины, а фигурное катание было единственным видом спорта на этой зимней Олимпиаде, где мужчины и женщины соревновались вместе в парах. Призёрами игр в Альбервиле стали спортсмены из 20 стран. При этом 14 из этих стран удалось завоевать как минимум одну золотую медаль. Победителем общемедального зачёта стала сборная Германии, получившая 26 медалей, из которых 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. Сборная СНГ, за которую выступали спортсмены бывших республик СССР (за исключением прибалтийских республик), на Олимпиаде выиграла 23 медали, из которых 9 золотых, заняв итоговое 2 место в общемедальном зачёте.

Биатлон

Бобслей

Горнолыжный спорт

Конькобежный спорт

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки

Прыжки с трамплина

Санный спорт

Фигурное катание

Фристайл

Хоккей

Шорт-трек

Лидеры по медалям 
Лидером по общему числу завоёванных наград на этой Олимпиаде c пятью медалями стала русская лыжница Любовь Егорова, завоевавшая три золотые и две серебряные награды во всех гонках, которые были на играх. Вторыми по количеству наград стали норвежские лыжники Бьорн Дэли и Вегард Ульванг, завоевавшие по 3 золотых и 1 серебряной награде.

Примечания 

Списки призёров Олимпийских игр
Зимние Олимпийские игры 1992